Cherokee Woods ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee Woods (Delaware)
 Cherokee Woods (Tennessee)